La saison 1999-2000 de Division 2 est la  du championnat de . Division venant après la Division 1, elle oppose en matches aller-retour, vingt clubs professionnels, dont trois promus de National et trois relégués de Division 1.

Les vingt clubs participants 

Légende des couleurs

Classement 

|}
Victoire à 3 points.

Leader par journée

Buteurs

Matchs

Les champions de France de division 2

Notes et références 

 

1999
Football en France en 1999
Football en France en 2000